Vodenjak je ime več otočkov na Hrvaškem:

 Vodenjak, otoček v Kornatih
 Vodenjak, otoček pri Istu